Ez a szócikk tartalmazza a 2014-es US Open női páros mérkőzéseit.

A címvédő a cseh Andrea Hlaváčková és Lucie Hradecká páros volt, azonban ebben az évben nem együtt indultak el. Hlaváčková páros partnere a kínai Cseng Csie volt, de a negyeddöntőben kiestek. Hradecká Michaëlla Krajicekkel indult párban, és ők a 3. körben szenvedtek vereséget.

A Jekatyerina Makarova és Jelena Vesznyina alkotta páros második Grand Slam-tornagyőzelmét aratta, miután a döntőben 2−6, 6–3, 6–2 arányban legyőzték a Martina Hingis− Flavia Pennetta kettőst.

Kiemeltek

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

Alsó ág

3. csoport

4. csoport

Jegyzetek

Források
Főtábla eredményei

N2